César Arzo Amposta (Villarreal, 21 de janeiro de 1986) é um futebolista profissional espanhol que joga como defensor. Atualmente, joga no Kairat Almaty.

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Real Club Recreativo de Huelva
Futebolistas do Real Murcia Club de Fútbol
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do K.A.A. Gent
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do Beitar Jerusalém
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona